Aila (Saue), plaats in Estland, gemeente Saue
 Äila, plaats in Estland, gemeente Lääneranna
 Aila was de Romeinse naam voor Aqaba